COL4A2-AS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 370 амінокислот, а молекулярна маса — 39 284.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки